«The Call» () — второй сингл с четвёртого студийного альбома группы Backstreet Boys — «Black & Blue».

Список композиций

CD 
 The Call (Альбомная версия)
 Shape Of My Heart (Soul Solution Radio Mix)
 Shape Of My Heart (Soul Solution Club Mix)

Проморемиксы 
 The Call (Альбомная версия)
 The Call (Fragma Remix)
 The Call (Tom Novy Remix)
 The Call (Neptunes Remix) feat. Pharrell & Clipse
 The Call (Kruger Mix)
 The Call (Thunderpuss Radio Edit)
 The Call (Thunderpuss Club Mix)
 The Call (Thunderdub)

Клип 
Режиссёром клипа для «The Call» стал Френсис Лоуренс, он был снят 21-23 декабря 2000 года. Для клипа альбомная версия песни была увеличена. Дополнительные телефонные звонки были добавлены в начале, один размер был добавлен для брейка после второго припева и для последующего припева a cappella. Третий повтор конечного сингла также был добавлен. Были выпущены 2 версии клипа. В одной модифицированная альбомная версия, а во второй присутствует Neptunes Remix. Две версии были по существу аналогичны, однако различие в аранжировке 2 версий песен отразилось в том, что видео было слегка переделано, чтобы согласовать. В клип Neptunes также были добавлены кадры прежней версии в видео как отсылки ближе к концу видео.

Участник группы Эй Джей Маклин позднее признался на «Шоу Опры Уинфри», что на съёмках этого клипа он впервые попробовал кокаин.

Клип в 2001 году выиграл премию MTV Asia Awards в номинации «Лучший музыкальный клип» и MTV Video Music Awards в номинации «Лучшее поп-видео».

Сюжет 
Клип для «The Call», который дополняет слова песни, рассказывает историю парня, который обманул свою девушку. Он встречает другую женщину в ночном клубе и уходит вместе с ней, вместо того, чтобы идти домой к своей девушке (которой он звонит, чтобы извиниться за опоздание). Однако, предательство раскрывается в конце клипа, когда обнаруживается, что девушка парня на самом деле знает женщину, с которой он ей изменил. Это приводит зрителя к вероятному заключению, что девушка парня сама подстроила ему ловушку, чтобы проверить его верность. Этот тип сюжета был известен по многим поп-клипам. В клипе «The Call» обманщика по очереди играют четверо участников The Backstreet Boys: Эй Джей бежит из толпы, Брайан убегает от пуль, Ник садится в машину с Хауи, который внезапно оказывается переодетой девушкой, и Кевин появляется в сцене погони. В последней сцене ребята, уже все вместе, оказываются перед толпой рассерженных девушек.

Клип «The Call» может быть неправильно воспринят как неправдоподобный случай с одним из партнёров в отношениях, обнаруживающего, что другой следит за ним. Однако суть послания больше похожа на то, что будет месть из-за предательского поведения, и предостерегает от последствий.

Любопытный факт 
The Call [Neptunes Remix] появился на американской версии Now That’s What I Call Music! 7, которая была выпущена 31 июля 2001 года, песня вышла 6 треком с альбома.

Чарты 
Песня попала в топ-10 в Великобритании. Однако она не попала в топ-40 в American charts, достигнув пика на #52.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 Официальный Twitter-аккаунт группы 

Синглы Backstreet Boys
Синглы 2000 года
Пауэр-поп-песни
Данс-поп-песни
Песни, написанные Максом Мартином
Песни 2000 года
Синглы Jive Records